Quiñónez oder Quiñonez ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Quiñónez (1989–2021), ecuadorianischer Leichtathlet
 Alfonso Quiñónez Molina (1874–1950), salvadorianischer Politiker, Präsident zwischen 1914 und 1927
 Carlos Armando Gruezo Quiñónez (* 1975), ecuadorianischer Fußballspieler, siehe Carlos Gruezo (Fußballspieler, 1975)
 Francisco de Quiñónez, spanischer Soldat, Interimsgouverneur von Chile
 Jackson Quiñónez (* 1980), ecuadorianisch-spanischer Hürdenläufer 
 Jesús José Herrera Quiñonez (* 1961), mexikanischer Priester, Bischof von Nuevo Casas Grandes
 Joselito Carreño Quiñonez (* 1966), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Inírida
 Luis Quiñónez (* 1968), kolumbianischer Fußballspieler
 Romel Quiñonez, bolivianischer Fußballspieler
 Severino Quiñónez (1780–??), Intendente der Provinz Comayagua
 Zulma Quiñónez (* 1986), paraguayische Fußballschiedsrichterin

Siehe auch:

 Quiñones, spanischer Familienname